Departamento de San Carlos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Carlos (kommun i Mendoza), 
 Departamento de San Carlos (kommun i Salta), 

Robotskapade Argentinaförgreningar